Nymphaion (griechisch , lateinisch Nymphaeum, Plural Nymphaea) ist:

 ein Nymphenheiligtum oder Brunnenhaus, siehe Nymphäum

in der antiken Geografie:

 Nymphaion (Peloponnes), Hafenbucht westlich vom Kap Malea auf der Peloponnes
 Nymphaion (Akte), Südspitze der Halbinsel Akte (Athos)
 Nymphaion (Illyrien), Ort in Illyrien, mit einem unsterblichen Feuer verbundene Orakelstätte, vermutlich in der Gegend von Selenica südlich der Vjosa in Albanien
 Nymphaeum (Lissus), Hafen von Lissus in Illyrien, dem heutigen Lezha in Albanien 
 Nymphaion (Krim), Stadt am europäischen Ufer des kimmerischen Bosporus, ca. 15 Kilometer südlich von Pantikapaion, in der Nähe des heutigen Kertsch an der Südostküste der Krim 
 Nymphaion (Paphlagonien), Ort in Paphlagonien zwischen Tios und Herakleia Pontike an der Küste des Schwarzen Meeres
 Nymphaion (Bithynien), Ort an der Westküste von Bithynien, auf der asiatischen Seite des Bosporus 
 Nymphaion (Smyrna), byzantinische Stadt bei Smyrna, das heutige Kemalpaşa, 29 km östlich von İzmir
 Nymphaion (Lykien), Ort in Lykien, etwa 30 km nordöstlich von Göcek in der Provinz Muğla in der Türkei
 Nymphaion (Kilikien), Ort in Kilikien (Plinius 5,22)
 Nymphaeum (Armenien), Ort in Armenien, etwa 5 km nördlich von Bahçesaray (Türkei)
 Nymphaion (Zypern), Ort auf Zypern, 5 km südöstlich von Nikosia (Nymphäum von Kafizin)
 Nymphaion (Syrien), auch Balaneion Tiberinon, Ort an der Mündung des Orontes in Syria, südlich von Seleukia Pieria